Il doppio  del Bauer Watertechnology Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Yves Allegro e Horia Tecău, che aveva conquistato il titolo nel 2008, quest'anno non hanno partecipato.

Michael Kohlmann e Alexander Peya hanno battuto in finale Philipp Marx e Igor Zelenay 6–4, 7–6(4).

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Alexander Peya (campioni)
 Philipp Marx /  Igor Zelenay (finale)

 Rohan Bopanna /  Rameez Junaid (primo turno) 
 Jamie Delgado /  Joshua Goodall (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Bauer Watertechnology Cup 2009